Název Decatur nese více míst ve Spojených státech amerických:
 Decatur (Alabama) – okresní město Morgan County v Alabamě
 Decatur (Arkansas) – město v okrese Benton County v Arkansasu
 Decatur (Georgie) – okresní město DeKalb County v Georgii
 Decatur (Illinois) – okresní město Macon County v Illinois
 Decatur (Indiana) – okresní město Adams County v Indianě
 Decatur City (Iowa) – město v okrese Decatur County v Iowě
 Decatur (Michigan) – vesnice v okrese Van Buren County v Michiganu
 Decatur (Mississippi) – okresní město Newton County v Mississippi
 Decatur (Nebraska) – vesnice v okrese Burt County v Nebrasce
 Decatur (New York) – město v okrese Otsego County ve státu New York
 Decatur (Ohio) – nezačleněná oblast v okrese Brown County v Ohiu
 Decatur (Tennessee) – okresní město Meigs County v Tennessee
 Decatur (Texas) – okresní město Wise County v Texasu

okresů
 Decatur County (Alabama) – krátce existující bývalý okres jehož území bylo rozděleno mezi Madison County a Jackson County v Alabamě
 Decatur County (Georgie)
 Decatur County (Indiana)
 Decatur County (Iowa)
 Decatur County (Kansas)
 Decatur County (Tennessee)